Dienstplicht, het ingevolge van de opkomstplicht verplicht dienen van een militair
Kerkdienst, een godsdienstoefening
Dienst (instelling), een instelling voor dienstverlening
Dienst (economie), een economische dienst, verschillend van een goed
Dienst (arbeid), een eenheid voor werktijd, zoals bij ploegendienst

Zie ook
Service (doorverwijspagina)